Ozero Sevlich kan syfta på följande platser:

Armenien 

 K'ari Lich (sjö i Armenien), Aragatsotn,

Azerbajdzjan 

 Sevlich (sjö i Azerbajdzjan), 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar